Las lenguas Oti-Volta forman un subgrupo de las lenguas gur centrales que incluye cerca de 30 lenguas habladas en Ghana, Benín y Burkina Faso y habladas en total por unos 12 millones de hablantes. La lengua demográficamente más importante es el mòoré, lenguas oficial en Burkina Faso y hablada por unos cinco millones de personas. Las lenguas de este grupo son mutuamente inteligibles en alto grado.

El nombre de este grupo lingüístico se debe a los ríos Oti y Volta.

Clasificación

Lenguas de la familia 
La clasificación interna del Oti-Volta, se basa en el trabajo de Manessy 1975–79 (Williamson & Blench 2000) y es la siguiente:

Comparación léxica 
Los numerales reconstruidos para diferentes grupos de lenguas Oti-voltaicas son:
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=3|Buli-Koma
! colspan=5|OV Oriental
|-
! Buli !! Konni !! PROTO-BK
! Biali !! Mbelime  !! Tammari !! Waama !! PROTO-GURORIENTAL
|-
| '1' || yéŋwà-ɲī || kàːní || *-ni || cə̄rə̄- || yɛ̃nde || -béːdèǹːì || yòn || *yen-de
|-
| '2' || bà-yɛ̀ || àlí || *-liɛ || dyā  || yēdē || -dyá || yɛ́ndí || *-dia
|-
| '3' || bà-tà || àtâ || *-ta || tāːrī || tāːtē || -tãːtī || táːrí || *-tãːti
|-
| '4' || bà-nàːsì || ànísà || *-nasi || nàːsī  || naːsi || -nàː || náːsì || *naːsi
|-
| '5' || bà-nù || ànʊ́ || *-nu || nùm  || numːu || -nùmːù || nùn || *numu
|-
| '6' || bà-yùèbì || ń-yúóbìŋ || *yuobiŋ || hã̀dwàm  || dūo || -kūà || k͡pàrùn || *
|-
| '7' || bà-yòpɔ̄āī || m̀-pṍĩ̀ || *yobai || pèléī  || doːdɛ̄ || -yīēkà || bérén || *
|-
| '8' || nāːniŋ || ǹníŋ̀ || *-niŋ || nēī  || niɲɛ̃̄ || -nì || nɛ̃̀í || *nɛi
|-
| '9' || nèūk || ŋ̀-wɛ́ || *-wɛ || wáī  || wɛ̄ī || -wɛ̄ || wɛ̃̀í || *wai
|-
| '10' || pī || m̀-bâŋ || *pi- || pwígə̄  || -píːkɛ || -píːtà || píːkà || *piːka
|}

{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=10|Gurma
! colspan=3 |Yom-Nawdm
|-
! Akaselem !! Bimoba !! Gurman-chéma !! Konkomba
! Miyobe(Sola) !! Moba !! Nateni !! Ngangam !! Ntcham !! PROTO-GURMA
! Nawdm !! Yom !! PROTO-YN
|-
| '1' || m̀bá || yènː || yèndó || -bàː || nni || yènǹ || dèn || mikpìɛkm || m̀-báː ||*-baː*yenː-
| m̩̀hén || nyə̌ŋ- || *yen-
|-
| '2' || mbìlé || -lè ||-lié || -lèː || -tɛ́ || ńlé || -dɛ́ː || milíém || ǹ-léː || *-lie
| m̩̀ɾéʔ || -li || *-lie
|-
| '3' || ǹtà || -tà || -tà || -tàː || -tɑːni || ńtāː || tã̄lī || ńta || ǹ-tàː || *tã̄li
| m̩̀tâʔ || -ta || *-ta
|-
| '4' || ǹnàː || -ná || -nà || -nāː || -nnɑ || nnâ || nàhĩ̀ || ńnàn || ǹ-nàː || *nahi
| m̩̀náː || -nɛ̀ːsə̀ || *nasi
|-
| '5' || m̀ŋmɔ̀ || -ŋmú || -mù || -nmúː || -nnupũ || ńmû || nùm̀ || ńŋùn || ŋ̀-ŋmòː || *num-
| m̩̀nû || -nù || *-nu
|-
| '6' || ǹlòːbè || -lòːb || -luòbà || -lúːb || -kouulṹ || ńlɔ́ːb̀ || kɔ̄lìkɔ̀dì
| ńlùòb || ǹ-lùː || *-luo-ba(?)
| m̩̀ɾòːndí || -lèːwə̀r || *lob-di
|-
| '7' || ǹlòlé || -lòlé || -lèlé || -lílé || -sɛ́ːi || ńlílé || yēhì || ǹlòlé || ǹlùlí || *-lule (< *luo-lie?)
| m̩̀lèbléʔ || -nùɣa-li || *lob-lie
|-
| '8' || ǹɲìː || -nìːn || -nìː || -níːn || -pɑhɑ || ńníːń || nīì || ǹnǐːn || ǹníː || *-niːn
| m̩̀nìːndí || -li k͡pa fɛɣa || *-nːin
|-
| '9' || ŋ̀wɛ̀ʔ || -yià || -yìa || -wɛ́ː || kɛlɛ́ː || ńwáī || wɔ́ì || ǹwɛ || ŋ̀wáː || *ŋwai
| m̩̀wɛ́ʔ || nyə̌ŋ- k͡pa fɛɣa || *-wɛ
|-
| '10' || pʷíʔ || píːk || pîːgà || pîːk || kɛ-fi || píːg || pítā || píːk || sàːláː || *piːka
| kwíʔɾí || fɛɣa || *piga
|}

En cuanto a la rama de lenguas mole-dagbani:
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=6|Mole-Dagbani NW.
! colspan=3|Mole-Dagbani SE.
! rowspan=2|PROTO-MD SE
|-
! Malbabirifor !! Birifor Sur !! Dagaare N. !! Dagaare S.
! Farefare(Frafra) !! Mòoré
! Dagbani(Dagomba) !! Hanga !! Mampruli 
|-
| '1' || bõ-ƴén || boyæn || bõ-yen || bòn yéní || yénːó || yé
| yín-í || –yɪnːɪ || yɪ́nːí/ndàːm || *yenːi*ndoːm
|-
| '2' || áyi || ayi || ayi || -yé || yì || yì
| -yí || ʌ́yíʔ || a-yí || *-yi
|-
| '3' || ata || ata || ata || -tà || tã́ || tã̀
| -tá || ʌ́tʰʌ́ʔ || a-tá || *-tã
|-
| '4' || ánãːn || anaːr || anaːr || -nádɪ || n náːsí || náːse
| -náhí || ʌ́nʌ́ːsɪ || a-náːsí || *-naːsi
|-
| '5' || ãnũːn || anuː || anũː || -nù || n núː || nú
| -nú || ʌ́nʊ́ || a-nú || *-nuː
|-
| '6' || ayʊɔb || ayʊɔb || ayʊɔb || -yʊ̀ɔ́bʊ́ || n yòːbí || yòːbé
| -yóbù || ʌ́yóːbʊ̀ || a-yóːbù || *-yuobi
|-
| '7' || ánũː-nɪ-áyi || ayopoin || ayɔpõe || -yʊ̀ɔ́pɔ̃ĩ || n yòpɔ́í || yòpoé
| -yòpóìn || ʌ́yʌ́pʷòⁱ || a-yòpɔ̃́ì || *yopo-yi
|-
| '8' || ánũː-nɪ-ata || aniːn || anĩː || -nìː || n níː || níː
| -níì || ʌ́níː || a-nîː || *-niː
|-
| '9' || pié for bir || pie for bir || awaɪ || -wáì || n wɛ́í || wɛ́
| -wéi || ʌ́wáⁱ || a-wã̀i || *-wai
|-
| '10' || pié || pie || pie || píé || píá || píːga
| píá || pʰíːʌ́ || píːyá || *piːga
|}

Referencias

Bibliografía 
 Manessy, Gabriel (1968/71)'Langues voltaïques sans classes' in Actes du huitième congres international de linguistique africaine. [Congress was 1968, proceedings published 1971] Abidjan, Université d'Abidjan, 335–346.
 Naden, Anthony J. (1989) 'Gur', in Bendor-Samuel, John & Hartell, Rhonda L. (eds) The Niger–Congo languages. A classification and description of Africa's largest language family. Lanham, New York, London: University Press of America, 140–168.
 Roncador, Manfred von; Miehe, Gudrun (1998) Les langues gur (voltaïques). Bibliographie commentée et inventaire des appelations des langues. Köln: Rüdiger Köppe Verlag.

Oti-Volta